Margarita Sofía de Habsburgo-Lorena o de Austria (en alemán, Margarete Sophie von Österreich; Artstetten, 13 de mayo de 1870 - Gmunden, 24 de agosto de 1902) fue la única hija del archiduque Carlos Luis de Austria y de su segunda esposa, la princesa María Anunciada de Borbón-Dos Sicilias. Era sobrina del emperador Francisco José I de Austria y hermana del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono austríaco.

Primeros años 

Fue nombrada por la primera esposa de su padre, la princesa Margarita de Sajonia, y por su abuela paterna, la archiduquesa Sofía. Su madre murió poco antes de su primer cumpleaños por tuberculosis, y su padre pronto se casó por tercera vez en 1873 con la infanta María Teresa de Portugal, que se convertiría en una amorosa madrastra para ella y sus tres hermanos, Francisco Fernando, Otón Francisco, y Fernando Carlos.

Convento de Damas Nobles de Praga 
Cuando era joven, Margarita Sofía fue princesa-abadesa de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga (1886-1893). El convento estaba ubicado en el Palacio de Hradschin, y era una fundación educativa abierta solo a mujeres jóvenes de alta cuna, a quienes se les requería demostrar que sus dieciséis bisabuelos eran de noble cuna. No era inusual que la abadesa fuera elegida entre las archiduquesas de la familia imperial de los Habsburgo, aunque a la abadesa y a todas las alumnas se les permitió abandonar la orden y casarse.

Matrimonio y descendencia 
Tras dejar la abadía, se casó el 24 de enero de 1893 con el duque Alberto de Wurtemberg (1865-1939), hijo del duque Felipe de Wurtemberg y de la archiduquesa María Teresa de Austria; sería futuro pretendiente al trono de Wurtemberg. La pareja vivió en el palacio de los herederos al trono (Kronprinzenpalais) en Stuttgart.

Tuvieron siete hijos:

 Felipe Alberto (1893-1975), sucedió a su padre como Jefe de Casa de Wurtemberg. Se casó con la archiduquesa Elena de Austria-Toscana; con descendencia. Al enviudar, se casó con la archiduquesa Rosa de Austria-Toscana, hermana de su primera esposa; con descendencia.
 Alberto Eugenio (1895-1954), se casó en 1924 con la princesa Nadezhda de Bulgaria (hija del rey Fernando I de Bulgaria); con descendencia.
 Carlos Alejandro (1896-1964), duque de Wurtemberg. Renunció a sus derechos de sucesión y se hizo monje. Soltero y sin descendencia.
 María Amelia (1897-1923), estuvo brevemente comprometida con el príncipe heredero Jorge de Sajonia, pero debido a los eventos políticos y la inclinación del príncipe por la vida espiritual, el compromiso se rompió. Soltera y sin descendencia.
 María Teresa (1898-1928), soltera y sin descendencia.
 María Isabel (1899-1900), murió en la infancia.
 Margarita María (1902-1945), soltera y sin descendencia.

Muerte 
Margarita Sofía murió a la edad de 32 años en Gmunden, seis meses después de dar a luz a su última hija, posiblemente víctima de cáncer, y fue enterrada en la cripta de la familia Wurtemberg en la capilla del Palacio de Ludwigsburg. El esposo, el duque Alberto, no contrajo otro matrimonio. 

Después de que se construyera una cripta en el Castillo de Altshausen en 1927, el ataúd se trasladó allí.

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Portal:Austria
 Portal:Alemania

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Casa de Württemberg
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Abadesas de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga
Nacidos en Austria
Fallecidos en Gmunden